Fanfan la Tulipe est un personnage de fiction apparu dans la chanson éponyme du chansonnier et goguettier Émile Debraux, écrite en 1819. Le personnage a par la suite fait l'objet de nombreuses adaptations dans différents médias.

Littérature 
 Fanfan la Tulipe, pièce en 7 actes de Paul Meurice, publiée en 1859 ;
 Fanfan la Tulipe, opérette de Jules Prével et Paul Ferrier, musique de Louis Varney, création le , Théâtre des Folies-Dramatiques.
 Fanfan-la-Tulipe, feuilleton de l'écho de Paris par Edmond Lepelletier, sorti du  au  ;
 Fanfan-la-Tulipe, premier cavalier de France, roman de Pierre-Gilles Veber édité en 1950.

Cinéma 
 Fanfan-la-Tulipe des Etablissements Lumière, sorti en 1903 ;
Fanfan la Tulipe d’Alice Guy, sorti en 1907 ;
Fanfan-la-Tulipe, film de René Leprince, sorti en 1925 ;
 Fanfan la Tulipe, film de Christian-Jaque, sorti en 1952 ;
 Fanfan la Tulipe, film de Gérard Krawczyk, sorti en 2003.

Autres 
 Fanfan la Tulipe, un des noms de plume de Fernand Fleuret (1883-1945)
 Fanfan la Tulipe, adaptation en bande dessinée du film de Christian-Jacque par Jean Prado et Étienne Le Rallic publiée de 1952 à 1956 dans L'Intrépide.
Nom de plume
Escrimeur de fiction